Das Kandidatenturnier der Frauen Kasan 2019 diente zur Ermittlung der Herausforderin von Schachweltmeisterin Ju Wenjun aus China. Das Turnier fand vom 29. Mai bis 19. Juni in Kasan statt. Die FIDE kehrte mit diesem Turnier zu einem Modus zurück, der zuletzt vor der Schachweltmeisterschaft der Frauen 1999 angewendet wurde.

Teilnehmerinnen und Modus 
Die acht teilnehmenden Spielerinnen absolvierten je zwei Partien gegeneinander. Die Turniersiegerin erwarb das Recht zur Teilnahme an der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2020. 
Unter den Teilnehmerinnen befanden sich die drei Halbfinalistinnen der letzten Weltmeisterschaft (mit Ausnahme der Weltmeisterin) und weitere fünf Spielerinnen aufgrund ihrer Position in der FIDE-Weltrangliste, wobei der Durchschnitt aller Monatslisten des Jahres 2018 bewertet wurde. Exweltmeisterin Hou Yifan verzichtete auf die Teilnahme.

Turnierverlauf 
Überlegene Spielerin war die Russin Alexandra Gorjatschkina, die zunächst nur als Nachrückerin für Hou Yifan ins Starterfeld gekommen war. Gorjatschkina stand bereits zwei Runden vor Schluss als alleinige Turniersiegerin fest und erlitt ihre einzige Niederlage erst in der letzten Runde.

Turniertabelle

Weblinks 
 Kandidatenturnier bei mark-weeks.com

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Kasan
Schachwettbewerb in Russland
Schachveranstaltung 2019
en:Women's World Chess Championship 2020